Paredes peut désigner :

Patronyme 

 Américo Paredes (1915-1999), écrivain, folkloriste et chercheur américain 
 Anderson Paredes (1995-), coureur cycliste vénézuélien
 Ángela García de Paredes (1958-), architecte espagnole
 Carlos Paredes (1925-2004), compositeur de guitare portugais
 Carlos Humberto Paredes (1976-), footballeur paraguayen 
 Eduardo Paredes (1995-), joueur américain de base-ball
 Edward Paredes (1986-), joueur de base-ball
 Esteban Paredes (1980-), footballeur chilien
 Fernando Paredes, officier militaire et homme politique vénézuélien
 Frederico Paredes (1889-1972), escrimeur portugais
 Irene Paredes (1991-), footballeuse espagnole
 Javier Paredes (1982-), footballeur espagnol
 Jean Parédès (1914-1998), comédien et fantaisiste français
 
 Juan Paredes Manot (1954-1975), militant d'ETA
 Julieta Paredes (vers 1967), militante féministe bolivienne
 Leandro Paredes (1994-), footballeur argentin
 
 Mariano Paredes (1800-1856), président du Guatemala
 Mariano Paredes (1797-1849), président du Mexique
 Marisa Paredes (1946-), actrice espagnole
 Nicolás Paredes (1992-), coureur cycliste colombien
 Noëlie Paredes (1998-), joueuse internationale française de rink hockey
 Pedro Lascuráin Paredes (1856–1952), ministre et président du Mexique
 Raúl Paredes (1964-), général et homme politique vénézuélien
 Marie-Anne de Paredes († 1645), tertiaire franciscaine en Équateur, sainte
 Wilmar Paredes (1996-), coureur cycliste colombien

Toponyme

Paredes, municipalité de la province de Cuenca et la communauté autonome de Castille-La Manche ;
Paredes de Nava, village de la province de Palencia dans la Communauté autonome de Castille-et-León ;

Paredes, ville et municipalité située dans le district de Porto et la région Nord ;
Paredes, paroisse civile de la municipalité de Penafiel, située dans le district de Porto et la région Nord ;
Paredes da Beira, paroisse civile de la municipalité de São João da Pesqueira, située dans le district de Viseu et la région Nord ;
Paredes de Coura, ville et municipalité située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord ;
Paredes de Viadores, paroisse civile de la municipalité de Marco de Canaveses, située dans le district de Porto et la région Nord ;
Paredes do Bairro, paroisse civile de la municipalité d'Anadia, située dans le district d'Aveiro et la région Centre ;
Paredes Secas, paroisse civile de la municipalité d'Amares, située dans le district de Braga et la région Nord.

Eloy Paredes : l'un des 3 paroisses civiles de la municipalité d'Obispo Ramos de Lora dans l'État de Mérida.

Patronyme hispanique
Homonymie de toponyme